Elk Garden ist der Name folgender Orte in den USA:
 Elk Garden (Virginia), Russell County
 Elk Garden (West Virginia), Mineral County